Zkratka SDL může označovat:

 Simple DirectMedia Layer – knihovnu pro multimediální software.
 Specification and Design Language – formální jazyk pro specifikaci systémů.
 Scene Description Language – programovací jazyk pro popis 3D scény, používaný v programu Povray.
 Strana demokratické levice – bývalá česká politická strana
 Strana demokratickej ľavice (1990) – bývalá slovenská politická strana (1990–2004)
 Strana demokratickej ľavice (2005) – slovenská politická strana
 Structured and Description Language – modelovací/programovací jazyk pro real-time systémy
 DSL plc (Software and Documentation Localization) - britská softwarová společnost

Externí odkazy 
 

Zkratky